Plisch steht für

 die Hauptfigur einer Geschichte von Wilhelm Busch, siehe Plisch und Plum
 Plisch, Fischkutter der Reederei F. Laeisz in Hamburg; siehe Kremer 21-Meter-Typ

Siehe auch:
 Blisch
 Blish